De 18de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door het Italiaanse SSC Napoli in de finale tegen VfB Stuttgart.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Officiële website
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1988/89